Swett kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis W. Swett
 Keene Swett

Robotskapade auktorsförkortningar